Serpula cornucopia är en ringmaskart som beskrevs av Risso 1826. Serpula cornucopia ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cornucopia